Pedra Bela kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedra Bela (ort), São Paulo, 
 Pedra Bela (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar